Алексей Комнин (; 30 марта 1141, Константинополь — начало 1183 года, там же) — византийский политический деятель из династии Комнинов, внук императора Иоанна II.

Биография 
Алексей Комнин приходился племянником императору Мануилу I. Его отец Андроник умер в 1142 году и оставил пятерых детей; Алексею, самому младшему, был тогда всего год. Он рос при императорском дворе. Известно, что в 1157 году Алексей присутствовал на заседаниях синода, осудившего как еретика патриарха Антиохийского Сотириха Пантевгена. От дяди он последовательно получил титулы севаста, протовестиария и протостратора, а после гибели в битве при Мириокефале в 1176 году брата Иоанна Алексей стал протосевастом.

В 1180 году Мануил I умер, и императором стал его малолетний сын Алексей II. К тому времени протосеваст уже был любовником жены Мануила Марии Антиохийской, и поэтому он стал фактическим правителем при своём двоюродном брате. Многие аристократы были этим недовольны; к тому же протосеваст окружил себя советниками-латинянами. Возник заговор, участники которого хотели убить Алексея и привести к власти дочь Мануила от первого брака Марию. Заговор этот раскрыли (март 1181 года), но регентам пришлось воздержаться от казней.

Вскоре появилась новая угроза в лице двоюродного брата Мануила, Андроника Комнина. Этот вельможа поднял мятеж в Малой Азии и занял Константинополь в 1182 году. Алексей был схвачен и отправлен в тюрьму. В начале 1183 года по приказу Андроника его ослепили и кастрировали, причём обе процедуры были проделаны настолько жестоко, что протосеваст вскоре умер от полученных ран.

Примечания 

Комнины
Евнухи Византии
Умершие от ран
Насильно ослеплённые